Complete Best – album degli Sweetbox del 2007
 Complete Best – album di Céline Dion del 2008